Никола́й Кузнецо́в:
 Кузнецов, Николай Адрианович (1904—1924) — советский поэт.
 
 
 Кузнецов, Николай Анатольевич (1962—1985) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Андреевич (1929—2013) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Кузнецов, Николай Борисович (род. 1958) — российский геолог, член-корреспондент РАН.
 
 
 Кузнецов, Николай Гаврилович (1887—1942) — гардемарин, инженер-механик, военинженер 1-го ранга.
 Кузнецов, Николай Геннадьевич (род. 1948) — российский учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Кузнецов, Николай Герасимович (1904—1974) — Адмирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза.
 
 Кузнецов, Николай Ефимович (1876—1970) — российский художник.
 
 Кузнецов, Николай Леонтьевич (1909—1966) — Герой Советского Союза.
 
 
 Кузнецов, Николай Семёнович (1898—1967) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь Кустанайского обкома.
 Кузнецов, Николай Степанович (1914—1998) — советский футболист, тренер и спортивный функционер.
 Кузнецов, Николай Тимофеевич (род. 1931) — российский химик, академик РАН.
 Кузнецов, Николай Фёдорович (1916—2000) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Яковлевич (1873—1948) — российский энтомолог и физиолог.